Ornitologia: 
 Milana o milà (au) (gènere Milvus) 
 Milà reial (M. milvus)
 Milà negre (M. migrans)
 Milana voltonera (Circus aeruginosus) 
 Milana voltonera o aufrany (Neophron percnopterus)
 Ictiologia:
Milana (rajada) (Myliobatis aquila), espècie de rajada